Der Ortsname Hohenlandsberg (auch Hohlandsberg; frz. Haut-Landsbourg) bezeichnet folgende historische Orte bzw. Territorien:

 die fränkische Herrschaft Hohenlandsberg um die Burgruine Hohenlandsberg im Steigerwald, Stammsitz des fränkisch-böhmischen Adelsgeschlechts Schwarzenberg, siehe Schwarzenberg (fränkisch-böhmisches Adelsgeschlecht)#Freiherren zu Hohenlandsberg
 die elsässische Herrschaft Landsberg um die Burg Hohlandsberg in den Vogesen

Weiters steht die Geländebezeichnung Hohenlandsberg für:
 die Erhebung Hohenlandsberg (Berg) () in den Ausläufern des südlichen Steigerwaldes

Siehe auch:
 Lazarus von Schwendi, Reichsfreiherr von Hohenlandsberg (1522–1583), Diplomat, Staatsmann, kaiserlicher Feldhauptmann und General